Мескала има више значења:

 Мескала (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мескала (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мескала (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мескала (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мескала (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мескала (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мескала (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мескала (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Мескала (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мескала (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мескала (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику